Het ATP-toernooi van Rio de Janeiro 2023 (officieel Rio Open) werd gespeeld van 14 tot en met 20 februari 2023 in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Jockey Club Brasileiro in Rio de Janeiro.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 2023
Rio de Janeiro